Андовер има више значења:
 Андовер (Масачусетс), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Масачусетс
 Андовер (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Андовер (Јужна Дакота), град је у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Андовер (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Андовер (Њу Џерзи), град је у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Андовер (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Андовер (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Андовер (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Андовер (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Андовер (Флорида), град је у америчкој савезној држави Флорида